Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute du 18 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Betsy Nagelsen, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Charles et Sue Mappin.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1974
Newport
Tennis aux États-Unis en 1974
Tennis en août 1974